Salmijärvi kan syfta på:

Sverige

1. Salmijärv, sjö i Ljusdals kommun,  (13 ha)
2. Alanen Salmijärvi, sjö i Övertorneå kommun,  (5 ha)
3. Salmijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 749291-181816), sjö i Pajala kommun,  (18 ha)
4. Salmijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 754196-179948), sjö i Pajala kommun, 
5. Salmijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 754197-179929), sjö i Pajala kommun, 
6. Salmijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749350-178461), sjö i Pajala kommun,  (59 ha)
7. Salmijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750619-178941), sjö i Pajala kommun, 
8. Salmijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
9. Salmijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748764-183562), sjö i Pajala kommun, 
10. Salmijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754031-180768), sjö i Pajala kommun,  (28 ha)
11. Salmijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
12. Ylinen Salmijärvi, sjö i Övertorneå kommun,  (4 ha)
13. Iso Salmijärvi, sjö i Gällivare kommun,  (32 ha)
14. Pikku Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749435-173419), sjö i Gällivare kommun,  (21 ha)
15. Pikku Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 750468-169495), sjö i Gällivare kommun,  (23 ha)
16. Salmijärvet (Gällivare socken, Lappland, 744360-175320), sjö i Gällivare kommun, 
17. Salmijärvet (Gällivare socken, Lappland, 749009-175774), sjö i Gällivare kommun, 
18. Salmijärvet (Gällivare socken, Lappland, 749034-175724), sjö i Gällivare kommun,  (6 ha)
19. Salmijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751295-175582), sjö i Kiruna kommun,  (5 ha)
20. Salmijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751320-175603), sjö i Kiruna kommun,  (5 ha)
21. Salmijärvet (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (18 ha)
22. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741480-173123), sjö i Gällivare kommun,  (4 ha)
23. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741726-172377), sjö i Gällivare kommun, 
24. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741909-171206), sjö i Gällivare kommun, 
25. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742811-172290), sjö i Gällivare kommun,  (21 ha)
26. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 746777-171341), sjö i Gällivare kommun,  (21 ha)
27. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747892-173054), sjö i Gällivare kommun,  (3 ha)
28. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748089-172450), sjö i Gällivare kommun, 
29. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748514-173675), sjö i Gällivare kommun,  (10 ha)
30. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748687-172217), sjö i Gällivare kommun,  (70 ha)
31. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748760-174615), sjö i Gällivare kommun, 
32. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748779-170931), sjö i Gällivare kommun,  (27 ha)
33. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749273-171056), sjö i Gällivare kommun,  (67 ha)
34. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749526-173511), sjö i Gällivare kommun,  (36 ha)
35. Salmijärvi (Gällivare socken, Lappland, 751804-168152), sjö i Gällivare kommun,  (15 ha)
36. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750023-173612), sjö i Kiruna kommun,  (31 ha)
37. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750489-174558), sjö i Kiruna kommun, 
38. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750727-175625), sjö i Kiruna kommun,  (8 ha)
39. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750763-175136), sjö i Kiruna kommun,  (11 ha)
40. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750857-171529), sjö i Kiruna kommun,  (10 ha)
41. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752214-172438), sjö i Kiruna kommun,  (25 ha)
42. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752319-175804), sjö i Kiruna kommun,  (5 ha)
43. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753332-175274), sjö i Kiruna kommun,  (27 ha)
44. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753758-171645), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)
45. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754023-177514), sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)
46. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754728-173390), sjö i Kiruna kommun, 
47. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755755-174811), sjö i Kiruna kommun, 
48. Salmijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758095-166460), sjö i Kiruna kommun, 
49. Salmijärvi (Karesuando socken, Lappland, 757428-175615), sjö i Kiruna kommun,  (5 ha)
50. Salmijärvi (Karesuando socken, Lappland, 760892-176929), sjö i Kiruna kommun, 
51. Yli Salmijärvi, sjö i Gällivare kommun, 
52. Yli-Salmijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)

Finland
Salmijärvi, ort i Petsamo, tidigare i Finland

1. Salmijärvi (sjö i Utsjoki, Lappland, Finland) (165 ha)
2. Salmijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,73, long 24,18),  (99 ha)
3. Salmijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,40, long 28,57),  (32 ha)
4. Alimmainen Salmijärvi,  (24 ha)
5. Mäntyjärvi och Salmijärvi,  (1,8 km²)
6. Salmijärvi och Heinilampi,  (70 ha)
7. Salmijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,72, long 29,70),  (84 ha)
8. Iso-Salminen,  (65 ha)
9. Salmijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,67, long 28,57),  (3,5 km²)
10. Salmijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,58, long 26,45),  (25 ha)
11. Salmijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 63,75, long 24,65),  (23 ha)
12. Salmijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten), 
13. Iso Salmijärvi (sjö i Finland),  (41 ha)
14. Alajärvi och Salmijärvi,  (1,6 km²)
15. Salmijärvi (sjö i Mellersta Finland),  (3 ha)
16. Salmijärvi (sjö i Vichtis, Nyland)  (1,2 km²)

Norge 
 Sjön Svanevatn i Pasvikdalen, gränsjö mellan Norge och Ryssland,

Ryssland 
 Sjön Svanevatn (finska:Salmijärvi) i Pasvikdalen, gränsjö mellan Norge och Ryssland, 
 Salmijarvi, ort vid sjön Salmijärvi och Pasvikälven, nära staden Nikel i Murmansk oblast, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn
Listor över Finlands insjöar